Signum (Plural Signa,  für „Zeichen“) steht für

 allgemein ein Symbol oder Emblem
 Signum (Fotografengruppe), Fotografengruppe in der DDR (1965–1969)
 Signum (Rom), römisches Feldzeichen
 das Vorzeichen einer Zahl, siehe Vorzeichen (Zahl)
 die Parität einer Permutation, siehe Vorzeichen (Permutation)
 Signum (Textverarbeitungsprogramm), Atari-Textverarbeitung
 Signum (Zeitschrift), Dresdner Literaturzeitschrift
 Signum (Musikprojekt), niederländisches Trance-Duo
 Signum, Regelwerk für Rollenspiele (Live Action Role Playing)
 Signum (Unternehmen), deutsche Modemarke
 signum. Zeitschrift für missionarische Seelsorge, erschien von 1967 bis 1981 im Lahn-Verlag Limburg
 Signumfunktion, siehe Vorzeichenfunktion

steht weiter für
 Opel Signum, Pkw
 Integra-Signum, Zugsicherungssystem des Herstellers Integra Signum
 Integra Signum, ehemalige Schweizer Unternehmung